Schulzeit steht für:
die Jahre, die für die schulische Ausbildung aufgewendet werden; siehe Dauer der Schulzeit
die Stunden des Tages, an dem Schulunterricht stattfindet, oder gesetzlich stattfinden darf, siehe Unterrichtsstunde
den Zeitraum des Jahres, in dem Schulunterricht stattfindet, in Abgrenzung zu den Schulferien